Companiganj – comune del Bangladesh situato nel distretto di Noakhali
Companiganj – comune (upazila) del Bangladesh situato nel distretto di Sylhet